Højeste bygningsværker i Danmark er en samlet oversigt over de højeste bygninger og bygningsværker i Danmark. I oversigterne nedenfor skelnes mellem tre former for bygningsværker: Bygningsværker i forbindelse med infrastruktur, bygninger med tårne og spir, og højhuse/etageejendomme.

Højeste infrastruktur 

Oversigten nedenfor inkluderer broer, vindmøller, fritstående telekommunikationstårne, kontroltårne samt skorstene i forbindelse med industrianlæg på mindst 140 meter. Støttede master er ikke inkluderede. Danmarks højeste bygningskonstruktion er den 321,3 meter høje tv-sendemast Tommerup-senderen på Fyn, men da den ikke er fritstående, betragtes den ikke som et bygningsværk.

Liste over Danmarks højeste infrastruktur

Højeste tårne og spir 
Oversigten nedenfor inkluderer bygninger med tårne og spir, slotte, kirketårne og
udsigtstårne på min. 50 meter.

Liste over Danmarks højeste tårne og spir

Højeste etageejendomme 

Oversigten inkluderer alle danske etageejendomme på mindst 50 meter. Blandt de 82 bygninger på listen (pr. 1. maj 2022) er der 45 boligejendomme, 8 hospitaler og 12 hoteller.. Blandt ejendommene ligger de 43 i Storkøbenhavn og 19 i Aarhus. Højder er angivet som arkitektonisk højde, dvs. målt perpendikulært fra gadeplan til højeste faste bygningsdel. Således tæller påmonterede antenner, ventilationsanlæg o.lign. ikke med.

Liste over Danmarks højeste etageejendomme

Højhuse under opførelse
Oversigten inkluderer bygninger på min. 50 meter, hvor enten første spadestik er foretaget eller indramning af byggegrube er blevet fuldført.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Statens Luftfartsvæsen: Air Navigation Obstacles

Arkitektur i Danmark

Lister over bygninger, konstruktioner og anlæg i Danmark